Альбе́р Мемми́ (, 15 декабря 1920 года, Тунис — 22 мая 2020 года, Париж) — французский писатель и социолог тунисско-еврейского происхождения; один из теоретиков антиколониалистского движения.

Биография 
Родился в семье сефардского происхождения Франсуа Мемми и Маргариты Сарфати, в которой общались на французском и еврейско-тунисском диалекте арабского языка. Окончил лицей Карно в Тунисе, затем учился в Алжирском университете и Сорбонне. Во время Второй мировой войны воевал в деголлевских частях «Свободной Франции», был в немецком плену, бежал из трудового лагеря.

В 1953—1957 гг. возглавлял Центр психологии в Тунисе, выступал в поддержку независимости Алжира. В 1953 г. опубликовал первый роман, «Соляной столп» () с предисловием Альбера Камю. Это автобиографическое произведение, критикующее патриархальный уклад тунисской семьи, отжившие традиции и предрассудки. Как и следующий роман, «Агарь» (, 1955), он отображает увлечение североафриканского еврея ценностями европейской цивилизации и о его разочарование в них.

В 1957 г. вышел его наиболее известный социологический трактат, «Портрет колонизированного на фоне портрета колонизатора» (, дословно «Портрет колонизованного, которому предшествует портрет колонизатора»), с предисловием Жан-Поля Сартра.

Эссе сыграло важную роль в распространении в Африке идей национально-освободительной борьбы и часто читается в связке с трудами Франца Фанона («Проклятьем заклеймённые», «Чёрная кожа, белые маски») и Эме Сезера («Речь о колониализме»). Продолжением этой работы является появившаяся в 2004 году книга «Портрет деколонизированного араба-мусульманина и некоторых других» (, в английском переводе 2006 года «Деколонизация и деколонизированные»).

С 1959 г. в Париже работал в Национальном центре научных исследований, преподавал в Сорбонне. С 1966 г. — профессор Парижского университета. Вице-президент французского отделения ПЕН-клуба (1976—1979). Руководитель Центра исследования культуры Северной Африки в Париже.

Многие художественные и публицистические произведения Мемми посвящены взаимодействию североафриканской и европейской цивилизации, евреев и арабов. Мемми — составитель известной «Антологии североафриканских писателей» (1964) и автор очерка «Франкоязычные писатели Северной Африки» (1985).

Примечания

Ссылки 
 

Писатели Франции XX века
Французские писатели
Писатели XX века
Социологи Франции
Участники французского движения Сопротивления
Лауреаты премии Фенеона
Социологи по алфавиту